Лагуна Колорада има више значења:

 Лагуна Колорада, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лагуна Колорада (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Колорада (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лагуна Колорада (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуна Колорада (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуна Колорада (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лагуна Колорада (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лагуна Колорада, Анексо а лос Лириос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Колорада, Анексо План де лос Наранхос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику